Australian Open 2010 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 17–31 stycznia, tradycyjnie na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Była to 98. edycja rozgrywek.

Obrońcami tytułów w grze pojedynczej byli Amerykanka Serena Williams i Hiszpan Rafael Nadal.

Serena Williams razem z siostrą Venus broniły tytułu w deblu kobiet, zaś ich rodacy, bracia Bob i Mike Bryanowie byli obrońcami tytułu w grze podwójnej mężczyzn.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Rezygnacje 
  David Nalbandian wycofał się z turnieju z powodu kontuzji mięśni brzucha
  Gilles Simon wycofał się z powodu kontuzji kolana

Obrońcy tytułów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Australian Open 2010